Star Wars: Battlefront II peut faire référence à :
 Star Wars: Battlefront II, un jeu vidéo de tir à la première et troisième personne développé par Pandemic Studios et édité par LucasArts en 2005
 Star Wars Battlefront II, un jeu vidéo de tir à la première et troisième personne développé par DICE, Criterion Games et Motive Studios, et édité par Electronic Arts en 2017